Веуч:

 Веуч — река в Ленинградской области, приток Лиди,
 Веуч — река в Вологодской области, приток Кобожи.